Rudbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Rudbeck (1829–1908), schwedischer Genremaler der Düsseldorfer Schule
 Erik Rudbeck, eigentlicher Name von Eero Salmelainen (1830–1867), finnischer Sagenforscher
Johannes Rudbeckius (d. Ä.), (auch: Johan Rudbeck; 1581–1646), lutherischer Theologe und der bedeutendste Bischof der Großmachtzeit in Schweden

Thure Gustaf Rudbeck (1714–1786), schwedischer General und Politiker

Siehe auch:
 Rudbeckius